Протяжка:

 Протяжка — операция удлинения заготовки или её части за счёт уменьшения площади поперечного сечения
 Протяжка — команда, отдаваемая при подготовке запуска ракеты в космос, по которой начинает протягиваться полоса бумаги для записи параметров ракеты и стартового комплекса.
 Протяжка — инструмент, используемый для протягивания
 Протяжка — в низкоуровневом программировании — перевод линии в состояние с низким потенциалом